Лас Трес А има више значења:

 Лас Трес А (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Трес А, Алваро Гомез (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Трес А (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Трес А, Сан Антонио (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику